MWP steht für:
 Medieval Warm Period, deutsch Mittelalterliche Warmzeit
 Modern Whig Party, US-amerikanische Partei

MWp (auch MWp) steht für:
 Megawatt Peak, nicht normgerechte Bezeichnung für die elektrische Leistung von Solarkraftwerken, siehe Watt Peak

mWp (auch mWp) steht für:
 Milliwatt Peak, nicht normgerechte Bezeichnung für die elektrische Leistung von Solarzellen, siehe Watt Peak

mwp steht für:
 Kalaw Lagaw Ya (ISO-639-3-Code), Sprache auf den Torres-Strait-Inseln zwischen der Nordspitze Australiens und der Südküste von Papua-Neuguinea

Abkürzung